Flughafen Moroni steht für:
 Prince Said Ibrahim International Airport, internationaler Flughafen von Moroni, Komoren
 Flughafen Moroni-Iconi, kleiner, stadtnahe gelegener Flugplatz bei Moroni, Komoren